Gaponow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Gaponow-Grechow (1926–2022), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Ilja Sergejewitsch Gaponow (* 1997), russischer Fußballspieler
 Sergei Wiktorowitsch Gaponow (* 1937), russischer Physiker und Hochschullehrer